Myslivec může být:
 Člověk provozující myslivost (někdy též nimrod)
 Horský myslivec (Gebirgsjäger)
 Polní myslivec – v rakouské a německé armádě elitní pěšák a střelec

osobní jméno
 František Myslivec (1873–1934) – kněz a spisovatel
 František Myslivec (malíř) (1890–1965) – český malíř
 Josef Myslivec, více osobností
 Josef Myslivec (fotbalista) (* 1939) – český fotbalista
 Josef Myslivec (historik umění) (1907–1971) – právník a historik umění
 Josef Myslivec (politik) – český politik
 Václav Myslivec (1875–1934) – český novinář, politik a poslanec ČSL

Odkazy

Reference

Související články 
 Mysliveček

Externí odkazy 
 
 Naše řeč – Myslivec

Rozcestníky - příjmení